Россия, несмотря на свой высокий спортивный и инженерно-технический уровень, к началу 2010-х годов не имеет значительных достижений в автомоторных видах спорта. Тремя заметными исключениями являются многолетнее успешное выступление команды «КАМАЗ-мастер» в трансконтинентальных ралли-рейдах и ралли-марафонах, в том числе 15 побед на Ралли Дакар. Роман Русинов стал первым российским пилотом, выигравшим гонку международной серии, победителем международных финалов Рено в 2000 году, победителем 1000 км Ле-Мана на прототипе категории LMP675 (позже преобразовавшейся в LMP2) 2003 года, он так же стал первым россиянином в истории автоспорта, выигравшим международный чемпионат в 2005 году за рулем Ferrari — чемпион международной серии Ле-Ман, опередив в итоговом протоколе чемпиона мира и победителя 24 часов Ле-Мана Стефана Ортелли, в 2005—2006 годах был тест-пилотом команд «Jordan GP» и первой российской команды «MF1 Racing» в чемпионате Формулы-1. В 2009—2011 годах значительно увеличилось число россиян во многих международных автогоночных первенствах, Виталий Петров стал пилотом Формулы-1, Михаил Алёшин стал чемпионом Мировой серии Рено, Николай Фоменко со своим проектом Marussia Motors вошёл в руководящий состав команды Формулы-1 Virgin Racing, Борис Гадасин дважды (в 2007 и 2009 г.г.) выиграл внедорожный Кубок FIA по бахам, был организован новый международный ралли-рейд «Шёлковый путь», было открыто несколько стационарных трасс и подписан контракт на проведение с 2014 года Гран-при России Формулы-1 в Сочи.
В настоящий момент лучший результат в Формуле-1 принадлежит Даниилу Квяту, занявшему второе место на Гран-При Венгрии в 2015 году.

История

Автоспорт в Российской империи 
До Октябрьской революции автоспорт в Российской империи развивался примерно на том же уровне, что и в других европейских странах. В 1913 и 1914 годах разыгрывался Гран-при России.

Автоспорт в СССР 

В советское время автоспорт получал существенную государственную поддержку. Но, несмотря на то, что моторные виды спорта считались военно-прикладными, уровень советского автомобильного спорта был существенно ниже уровня автоспорта в Западной Европе и США. После вступления СССР в Международную автомобильную федерацию (ФИА) стали проводиться национальный чемпионат Формулы-1. Советская Формула-1 значительно уступала даже уровню западноевропейских первенств Формулы-3 и, кроме названия, практически ничего общего не имела с Чемпионатом мира Формулы-1.

В 1950-е гг. советским государством ещё делались попытки «прийти» в Чемпионат мира Формулы-1. Под руководством Василия Сталина на базе трофейных немецких болидов Auto Union велись разработки советской гоночной техники (проект «Сокол»). Проект был закрыт, а Формула-1 в последующие годы в советских СМИ стала позиционироваться лишь как «буржуазное развлечение». Тем не менее, в конце 1970-х — начале 1980-х гг. советское руководство заинтересовалось идеей организовать Гран-при СССР Формулы-1. Руководитель Ассоциации конструкторов Формулы-1 (FOCA) Берни Экклстоун приезжал в Москву и лично встречался с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Этот проект также завершился безрезультатно и первой страной социалистического лагеря, принявшей гран-при Формулы-1, стала Венгерская Народная Республика (ВНР) в 1986 году. Последним советским проектом стала безуспешная попытка в эпоху Перестройки сотрудничества советского кооператива «Пик» с командой Формулы-1 Life.

Наиболее хорошо развитой автоспортивной дисциплиной в Советском Союзе было ралли. В течение нескольких лет в чемпионате мира по ралли (WRC) выступала советская заводская команда Lada на автомобилях «Жигули». Уже в конце 1980-х гг. в Набережных Челнах на Камском автомобильном заводе была создана спортивная команда.

Автоспорт в Российской Федерации 

В 2000-е г. команда «КАМАЗ-мастер» стала сильнейшим раллийным коллективом в зачёте грузовиков и конкурировать с ней во многих случаях становилось фактически невозможно. C 1996 по 2011 года пилотом команды являлся семикратный чемпион ралли «Дакар», двукратный обладатель Кубка мира, обладатель титула «Лучший гонщик России» 2003 года Владимир Чагин. «КАМАЗ-мастер» добился значительных успехов, в том числе и благодаря успешной политике по привлечению спонсоров. Первым серьёзным партнёром команды в 2005 году стал банк ВТБ. В том числе и за счёт спонсорского взноса ВТБ был построен современный технический центр «КАМАЗ-Мастер», где собираются гоночные грузовики. В дальнейшем на команду обратили внимание и другие известные бренды. В феврале 2011 года Владимир Чагин заявил об окончании спортивной карьеры. Теперь он ведет в команде следующие направления: подготовка молодых спортсменов, участие в разработке боевых автомобилей, административная, производственная, хозяйственная деятельность. «КАМАЗ-мастер» принимал участие в следующих ралли: «Дакар», «Шёлковый путь — серия Дакар», «Дезерт Челлендж», «Хазарские степи 2010», этап чемпионата России «Калмыкия», «Кубок России», «Оптик 2000 Тунис», «Италиан Бажа», «Мастер-Ралли», «Пор Лас Пампас», «Трансориенталь», Ралли Востока — Каппадокия, Ралли Востока и др.

 С начала 90-х г. десятки россиян стали принимать участие в различных зарубежных автогоночных соревнованиях. Одним из первых россиян, сумевших показать удовлетворительные результаты, стал Алан Берков. В  году он получил возможность дебютировать в Формуле-1 за команду Arrows при условии внесения спонсорских средств, необходимого количества которых у него не оказалось. В начале 2000-х годов Сергей Злобин стал тест-пилотом команды Формулы-1 Minardi и имел шансы на дебют. В конце 2004 года канадский миллиардер советского происхождения Алекс Шнайдер объявил о намерении создать новую команду Формулы-1, а вскоре купил команду Jordan Grand Prix. В  году бывшая команда Эдди Джордана была переименована в Midland F1 Racing и из маркетинговых соображений выступала по российской лицензии. Одним из тест-пилотов MF1 Racing стал Роман Русинов, на тестах в Хересе опередил основного пилота коллектива Кристиана Альберса, но не смог выйти на старт Гран-при из-за отсутствия российских спонсоров. За четыре этапа до завершения чемпионата 2006 года Шнайдер продал команду нидерландскому холдингу Spyker Cars. В 2012 году в зарубежных автогоночных соревнованиях класса GT стала участвовать и единственная женщина-пилот — российская автогонщица Наталья Фрейдина.

В начале 2000-х годов Роман Русинов стал первым российским пилотом, выигравшим гонку международной серии, победителем международных финалов Рено, также большую известность получил «дуэт» Николая Фоменко и Алексея Васильева в кузовных гонках: чемпионате FIA GT, LMS и автомарафоне «24 часа Ле-Мана». В 2005 году на основе британской команды Cirtek Motorsport они создали коллектив, выступавший по российской лицензии под названиями Russian Age Racing и Convers Team. В том году они единственный раз боролись за чемпионский титул в высшей кузовной категории (GT1) в LMS (тогда LMES). (За год до них чемпионский титул в категории кузовных автомобилей (GT2, тогда N-GT) выиграл Роман Русинов.) В 2006 году Фоменко и Васильев прекратили своё многолетнее сотрудничество.

В  году Виталий Петров дебютировал в чемпионате Формулы-1. 31 января был подписан контракт на срок от одного до трёх лет с командой Renault. Также шли переговоры с командами Campos Meta 1, Sauber и Force India.

По завершении сезона 2009 ФИА Формулы-2 Михаил Алёшин был отчислен из молодёжной программы Red Bull. Однако в программу был включён другой россиянин Даниил Квят.

В декабре 2009 года стало известно, что на следующий год в ФИА Формуле-2 дебютирует Иван Самарин. Тем не менее, в 2010 году, впервые в истории, российский гонщик Михаил Алешин завоевал титул чемпиона Мировой серии «Формула Рено». В сезоне-2011 Сергей Сироткин стал чемпионом Европейского чемпионата «Формулы Abarth»

C 2010 года Россия регулярно принимает у себя участников международных соревнований по кольцевому автоспорту. 7-8 августа 2010 года на трассе Смоленское кольцо проведено первое крупное международное соревнование, 5 этап чемпионата Европы по гонкам грузовых автомобилей.

Российские автогонщики

Автомобильные кузовные серии России

RTCC 

Russian Touring Car Championship — гоночная серия, создана в 2004 году.
Заезды проводятся в 4 классах: Туринг, Супер-Продакшн, Туринг-Лайт и Национальный.

Автодромы России

Гран-при России 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в чемпионат Формулы-1.

14 октября 2010 года между администрацией Краснодарского края и руководством Формулы-1 был заключен контракт на проведение этапов чемпионата Формулы-1 на планировавшемся к постройке автодроме в Олимпийском парке Сочи. Контракт был подписан на 7 лет, с возможностью продления ещё на 5 лет. Первый Гран-при России прошёл осенью 2014 года. Между тем руководство трассы Moscow Raceway заявляло о готовности принять Гран-при уже в 2012 году.

Эмигранты в автоспорте 
В различных европейских соревнованиях 20-х и 30-х годов участвовал эмигрировавший в ходе первой волны из России во Францию бывший офицер российской Гвардии Борис Ивановский. Он одержал победу в Bol d’Or 1924 за рулем CHP, в «24 часах Спа» 1928 года (совместно с итальянцем ) и в Гран-При Ирландии 1929 года за рулем Alfa Romeo 6C 1500 S. Также он занимал вторые места на финише «24 часов Спа» 1929 и 1930 годов (также на Alfa Romeo 6C 1500 S) и «24 часах Ле-Мана» 1931 года на Mercedes-Benz SSK. Однако в 1931 году в команде Mercedes-Benz в чемпионате Европы по автогонкам Ивановский и его напарник, француз Анри Стоффель не вышли победителями.

В 1931 грузинский князь Дмитрий Джорджадзе совместно с итальянцем Гоффредо Дзехендером на Mercedes-Benz выиграл гонку «24 часа Спа».

В 1948 году другой эмигрант, Игорь Николаевич Трубецкой и граф Бруно Стрези из Италии, выкупив два Ferrari 166 Spider Corsas и один Ferrari 166 Tipo, основали гоночную команду «Gruppo Inter». Первым соревнованием команды стала гонка Гран-при Монако 16 мая 1948 года. Впоследствии Трубецкой принимал участие в гонках Гран-при — состязаниях, предшествующих Формуле-1 (на Ferrari 166 Tipo) и в «Formula B», правопреемницей которой стала Формула-2. Пасынок Трубецкого Лэнс Ревентлоу при поддержке отчима основал американскую команду Формулы-1 «Scarab», за которую выступал сам Ревентлоу, а также Чак Ди, Ричи Гинтер и Стирлинг Мосс (одно время). Впрочем, «Scarab» не квалифицировалась в 5 гонках из 10 Гран-при сезона 1960, выйдя на старт лишь в 2-х случаях, не квалифицировалась в пяти. Лучшим результатом команды стало 10 место.

Сыном русского эмигранта, служившего после выезда с родины ювелиром в Париже, был и французский пилот команды «Тиррелл» — Франсуа Север. Север выступал в начале 1970-х годов. Мужем сестры Франсуа Севера был также авто- и мотогонщик француз Жан-Пьер Бельтуаз, принявший участие в 9 сезонах Формулы-1 с 1966 по 1974 год.

Формула-1

Российские пилоты в Формуле-1 
Первым россиянином в Формуле 1 стал Виталий Петров, в сезонах 2010 и 2011 году выступавший за команду Renault F1 (в 2011 году команда сменила название на Lotus Renault GP), в 2012 году — за команду Caterham. В общей сложности Петров смог заработать 64 очка. Наилучшим результатом на финише для него стало третье место на Гран-при Австралии 2011 года. Также единожды смог установить быстрейший круг в гонке.

В преддверии сезона 2014 года ходило много слухов о возвращении Виталия Петрова в Формулу 1 и о подписании контракта боевого пилота команды Sauber с Сергеем Сироткиным. Однако Петров провёл сезон в DTM, Сироткин — в Мировой серии Рено.

В 2013 году пилот Red Bull Racing Марк Уэббер заявил об окончании карьеры. На его место был приглашен Даниэль Риккардо, освободивший место боевого пилота в команде Toro Rosso Даниилу Квяту. В начале октября 2014 было объявлено о переходе Квята в Red Bull Racing на место Себастьяна Феттеля.

Кроме того, дважды в истории Формулы-1 россияне занимали должность тест-пилотов команд Формулы-1: Сергей Злобин в Minardi в 2002 году и Роман Русинов в 2006 году в Midland. Однако их тестовые программы были не очень обширными и носили скорее рекламный характер.

Российские команды в Формуле-1 
Первой командой с российским участием в Формуле-1 была команда Midland, построенная в 2006 году на основе купленной российским коммерсантом Алексом Шнайдером команды Jordan. Результаты её, однако, были невысоки, и за три этапа до конца чемпионата Шнайдер продал её голландской компании Spyker Cars.

В 2011 году основанная Николаем Фоменко компания Marussia Motors (производитель суперкаров) выкупила часть акций команды Virgin у её владельца, а с 2012 года команда Marussia стала самостоятельно производить шасси для выступлений в Формуле-1.

Российские компании в Формуле-1 
 . Советский кооператив «Пик», созданный гонщиком Михаилом Пиковским при одном из ленинградских оборонных заводов — спонсор команды Life. На нескольких Гран-при на болиде команды был изображён флаг СССР.
 . Газпром — спонсор команды Minardi.
 . СМП банк — спонсор команды Minardi.
 —. Российский оператор мобильной связи МТС — спонсор команды Sauber.
 2005. Олимпийский логотип Москвы — города-кандидата столицы Олимпийских игр 2012 года на боковых понтонах команды Jordan Grand Prix в начале сезона.
 . Мегафон — спонсор команды Renault.
 . Marussia Motors — спонсор Virgin Racing. Логотипы Lada на болидах команды Renault.
 6 мая 2010 года «Лаборатория Касперского» стала первой в истории российской компанией — официальным спонсором Scuderia Ferrari. Компания будет также официальным поставщиком антивирусных программ для Скудерии.
 2010. Логотипы Выборгского судостроительного завода и логотипы водки «Флагман» на болидах команды Renault в качестве спонсоров Виталия Петрова.
 . Компании «Вертолёты России» и «Сибур» стали официальными партнёрами Виталия Петрова и команды Caterham F1 Team. Логотип российского автоспортивного агентства «Манускрипт» размещался на двух боевых болидах Caterham в 2012 году.
 . Логотипы российской телекоммуникационной компании Yota Devices, на болидах команды Lotus F1. Российская компания так же являлась совладельцем команды.
 2014. Логотип Санкт-Петербуржской мясной лавки «Бараниенбаум» появился на болиде команды Caterham на финальном этапе в Абу-Даби. Это стало возможным в связи с тем, что команда собирала средства на участие в финале сезона посредством краудфандинга.
 . Известная российская компания Acronis занимающаяся разработкой программного обеспечения — спонсор Даниила Квята и команды Toro-Rosso.
 . Логотипы SMP Racing на болидах Renault и логотипы Уралкалий на болидах Force India.

Выступления российских пилотов и команд в международных гоночных сериях

Международный чемпионат Формулы-3000 

В скобках — количество проведенных уик-эндов.

GP2 / ФИА Формула-2 

Уход титульного спонсора  команды David Price Racing привёл к замене Оливье Пла на Виталия Петрова. С 2007 по 2009 год Петров выступал в испанской команде Campos Grand Prix. Первую победу выборжанин одержал в предпоследней гонке сезона 2007 в Валенсии.
С 2017 года серия переименована в ФИА Формула-2.

Личный зачёт

Командный зачёт 
Российская команда Russian Time стала Чемпионом GP2 в командном зачете в первый сезон выступления в серии, а также в первый сезон после переименования серии в ФИА Формула-2 в 2017 году.

GP2 Asia

ФИА Формула-2 (2009—2012)

Мировая серия Рено

Еврокубок Формулы Рено 3.5 

† — Зачёт для новичков серии.
* — В 2016 года серия проходила под названием Formula V8 3.5 Series. В 2017 — World Series Formula V8 3.5.

Командный зачёт

Еврокубок Формулы-Рено 2.0 

* Гостевой пилот, принимающий участие вне зачета.
** До 2003 года серия проходила под названием Formula Renault 2000 Masters.
*** В 2004 году серия проходила под названием Formula Renault 2000 Eurocup.

Auto GP 

* Серия проходила под названием Euroseries 3000.

GP3

Суперлига Формула 

# Результаты в суперфиналах.

A1 Grand Prix

Международная Формула Мастер 

В 2005 году серия проходила под названием 3000 Pro Series. 
В 2006 году серия проходила под названием F3000 International Masters.

Британская Формула-3 

В  в турнире приняли участие автогонщики из Советского Союза — Виктор Козанков и Урмас Пыльд. Это был первый опыт стартов советских спортсменов в престижном европейском турнире по кольцевым гонкам на формулах.

Немецкая Формула-3 

† Категория Trophy.
‡ Категория гостевых пилотов.

Азиатский чемпионат Формулы-3

Формула Abarth 

♦ Результат с учётом внезачётных этапов.

Формула BMW Pacific 

‡ Категория гостевых пилотов.

Toyota Racing Series 

* Сезон в продолжении.

IndyCar Series 

† — зачет для новичков серии.

Indy Lights 
В 2009 году в серии Indy Racing League Firestone Indy Lights дебютировал Сергей Мокшанцев, став первым в истории россиянином в заокеанских автогонках. На первой овальной гонке сезона, проходившей в Канзасе, Мокшанцев попал в сильную аварию и был вынужден пропустить тесты на трассе Индианаполис Мотор Спидвей, из-за чего он не был допущен к участию к самой престижной гонке серии — Firestone Freedom 100, проходившей в пятницу перед Indy 500. На этапе в Милуоки вернулся и финишировал на 13-м месте. После этапа в Торонто Мокшанцев прекратил участие в серии.

Pro Mazda Championship 

* — приглашенный пилот, без возможности набирать очки.

U.S. F2000 National Championship 

† — Зачёт новичков.

FIA GT 

В 2010 году Россия впервые могла принять этап чемпионата мира FIA GT1.

Личный зачёт 

В 2012 году серия проходила под названием FIA GT1 World Championship. В 2013 под названием FIA GT Series.

Командный зачёт

LMS

Личный зачёт 

† — В своей категории.
* — Одноэтапный кубок в 2003 году.

Командный зачёт

24 часа Ле-Мана 

‡ В скобках результат в своей категории.

24 часа Спа 

‡ В скобках результат в своей категории.

24 часа Нюрбургринга

Ferrari Challenge Europa

Личный зачёт

WTCC и WTCR

Личный зачёт 

‡ Участники независимого зачёта.  ** Автомобиль с национальной омологацией, без возможности набирать очки.  *** Участие по вайлдкард, без возможности набирать очки.

 Командный зачёт 
{| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
!Год
!Команда
!
!Пилоты
!Автомобиль
!Гонки
!
!Поулы
!
!Место
!Очки
|-
!rowspan=3| 2007en
|  Russian Bears Motorsporten
|align=center| 
|  Лев Фридман Евгений Зеленов Виктор Шаповалов
| BMW 320i| 4
| 0
| 0
| 0
| 10‡
| 10‡
|-
| Golden Motorsen
|align=center| 
|  Александр Львов Андрей Смецкий
| Honda Accord Euro R| 2
| 0
| 0
| 0
| 11‡
| 8‡
|-
|  Avtodom Racing
|align=center| 
|  Генри Ли мл.|BMW 320i| 2
| 0
| 0
| 0
| —‡
| 0‡
|-
!rowspan=2| 2008<small>
|  Russian Bears Motorsporten
|align=center| 
|  Кирилл Ладыгин Виктор Шаповалов Яап ван Лаген
| Lada 110 2.0
| 18
| 0
| 0
| 0
| 6‡
| 46‡
|-
|  Golden Motorsen
|align=center| 
|  Александр Львов Андрей Смецкий
| Honda Accord Euro R
| 4
| 0
| 0
| 0
| 9‡
| 23‡
|-
!rowspan=2| 2009
|rowspan=2|  Lada Sporten
|rowspan=2 align=center| 
|  Яап ван Лаген Кирилл Ладыгин Виктор Шаповалов
| Lada 110 2.0Lada Priora
|rowspan=2| 24
|rowspan=2| 0
|rowspan=2| 0
|rowspan=2| 0
|rowspan=2| 4
|rowspan=2| 83
|-
|  Джеймс Томпсон
|Lada Priora
|-
! 2012en
|  Lukoil Racing Team
|align=center| 
| Габриэле Тарквини Алексей Дудукало
| SEAT Leon
| 24
| 1
| 2
| 9
| bgcolor="#ffffbf" | 1‡
| bgcolor="#ffffbf" | 182‡
|-
! 2013en
|  Lada Sport Lukoil
|align=center| 
|  Михаил Козловский Джеймс Томпсон Алексей Дудукало
| Lada Granta WTCC
| 24
| 0
| 0
| 0
|bgcolor="#dfdfdf" | 2
|bgcolor="#dfdfdf" | 601
|-
! 2014
|  LADA Sport Lukoil LADA Sport
|align=center| 
|  Джеймс Томпсон Роберт Хафф Михаил Козловский
| Lada Granta 1.6T
| 23
| 2
| 0
| 3
|bgcolor="#ffdf9f" | 3
|bgcolor="#ffdf9f" | 425
|-
! 2015
|  LADA Sport Rosneft
|align=center| 
|  Ник Катсбург Роберт Хафф Михаил Козловский Джеймс Томпсон Яап ван Лаген Николя Ляпьер
| LADA Vesta WTCC
| 24
| 0
| 0
| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 360
|-
! 2016
|  LADA Sport Rosneft
|align=center| 
|  Габриэле Тарквини Хьюго Валенте Ник Катсбург
| LADA Vesta WTCC
| 22
| 3
| 1
| 9
|bgcolor="#ffdf9f" | 3
|bgcolor="#ffdf9f" | 536
|-
!rowspan=1| 2017
|  RC Motorsport
|align=center| 
|  Ян Эрлаше Кевин Глисон Мануэль Педро Фернандес Фелипе Клементе де Соуза
| LADA Vesta WTCC
| 20
| 1
| 0
| 4
| 4‡
| 109‡
|-
!rowspan=1| 2021
|  Rosneft LADA Sport 
|align=center| 
|  Кирилл Ладыгин Михаил Митяев
| Lada Vesta Sport TCR
| 2
| 0
| 0
| 0
| — 
| —
|-
|}

‡ Участники зачёта частных команд.

 TCR International Series 

 Porsche Carrera Cup 
На протяжении нескольких лет в кубке Porsche Carrera выступал россиянин Олег Кесельман.
В 2009 году в Porsche Carrera Cup Deutschland дебютировал российский пилот Давид Сигачёв. Лучшим результатом в дебютном сезоне стало 6 место, а по итогам сезона Сигачёв занял 12 место.

 Чемпионат Европы по автогонкам в классе грузовиков 

 Чемпионат мира по ралли 

Чемпионат мира по ралли ведет свою историю с 1973 года.

Евгений Новиков стал первым в истории российским гонщиком, поднявшимся на подиум этапа чемпионата мира по ралли — это произошло в 2012 году. 21-летний москвич стал самым молодым пилотом за всю историю мирового ралли, взошедшим на подиум этапа в «абсолютном» зачете. В свою очередь, 56-летний штурман Жени — Денис Жиродэ — стал самым возрастным в своей категории призёром гонок. Несколько месяцев спустя на ралли в Италии Новиков повторил свой успех, заняв вторую позицию. Через год (в 2014) пилот прекратил выступления в чемпионате мира.

В советские времена наилучшим достижением среди гонщиков СССР было 6-е место Стасиса Брундзы (ВАЗ-2103) в абсолютном зачете на ралли Акрополис 1976 года. Представители РСФСР Сергей Алясов, Александр Артеменко и Александр Никоненко не раз выигрывали этапы чемпионата мира в 1600-кубовом зачете, однако в десятку сильнейших на слабых переднеприводных «восьмерках» им пробиться ни разу не удалось.

В постсоветские годы россияне принимали участие, соревнуясь в младших классах — Production, WRC-2 и юниорской «Академии ралли»:

2013 год — Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов выиграли гонку в классе "3 "(класс серийных машин) на Mitsubishi Lancer Evolution, поднявшись на подиум этапа чемпионата мира на первую позицию (Neste Oil Rally Finland)

2015 год- WRC-2 — Радик Шаймиев занимает 49 позицию в классе по итогам сезона,

2011 год — Дмитрий Тагиров занял 9 позицию в классе Production, а Сергей Карякин 14-ю в зачете «АКАДЕМИЯ ралли».

В 2008 году выше 13 позиции в классе не смог подняться Новиков Евгений, выступавший на Mitsubishi Lancer Evolution в классе серийных машин. Вслед за ним на 16 и 17 позициях расположились Евгений Аксаков и Евгений Вертунов.

2010 год — Сергей Успенский на Subaru Impreza (Production) занял 10 позицию.

В 2010 году Россия могла принять этап Чемпионата мира по ралли в Новороссийске, однако из-за недостатка финансирования он был отменён.

‡ Участники зачёта Production (PWRC).‡‡ Участники зачёта Junior (JWRC). Чемпионат Европы по ралли 
Чемпионат Европы по ралли ведет свою историю с 1953 года — это старейший чемпионат на планете. В серии выступало большое количество российских экипажей, но выступления носили чаще разовый характер, ещё чаще участники были представлены в младших классах, не навязывая борьбы за «абсолют». Экипажей, которые боролись за очки в серии и выступали полноценный сезон совсем не много. Фанатам запомнились такие яркие имена, как москвичи Александр Потапов (серебро в Болгарии и бронза в Турции и Швейцарии), Сергей Успенский (бронза в Греции), Александр Лесников (бронза в Болгарии), Станислав Грязин (победа в Латвии), ижевчанин Сергей Балдыков (серебро в Греции, бронза в Болгарии, Польше и Германии), тольяттинец Сергей Алясов (серебро на Кипре) и другие, но наиболее яркие результаты сумели показать несколько человек:

В 1995 году экипаж команды Газпром в составе Евгения Васина и Алексея Щукина выиграл чемпионат Европы в Формуле-2 (моноприводные автомобили) серию на Opel Astra Gsi, несколько раз поднимаясь на подиум в течение сезона.

Это было лучшее достижение россиян на тот момент.

2003 — Евгений Васин, команда ИТЕРА, автомобиль Peugeot 206 WRC — 4 позиция по количеству набранных очков за сезон. Выиграв за сезон лишь один спецучасток, несколько раз поднимался на подиум на третей позиции.

2002 — Александр Лесников — 8 позиция «абсолюта» по итогам 2002 года 

1997 — Сергей Балдыков — 6 позиция «Абсолюта» 

Серьёзные достижения и победы появились у россиян совсем недавно.

В 2014 году Алексей Лукьянюк вместе с Алексеем Арнаутовым стали пробовать силы на этапах чемпионата Европы на серийной технике и зарабатывать первые очки:

· 2015 — бронзовые призёры Чемпионата Европы по ралли (fiaerc.com)

· 2016 — вице-чемпионы Чемпионата Европы по ралли

· 2017 — Четвёртое место в Чемпионате Европы по ралли у Лукьянюка и третья позиция у Арнаутова.

· 2018 — Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов — Абсолютные чемпионы Европы по ралли

Годом раньше результаты стал показывать сын Станислава Грязина — Николай Грязин, поднявшийся в 2018 году на вторую ступень чемпионата вслед за Лукьянюком. В своем дебютном 2017 году Грязин занял 7-ю позицию.

2018 год Алексей Лукьянюк и его штурман Алексей Арнаутов самые титулованные пилоты по ралли в России — на счету Лукьянюка максимальное количество побед на спецучастках чемпионата Европы, победа на этапе чемпионата мира в Финляндии в классе серийных автомобилей и целых семь наград имени выдающегося пилота Колина МакКрея.

Награда Colin McRae Flat Out Trophy вручается на этапах чемпионата Европы пилоту, который на протяжении гонки выступал наиболее зрелищно, отчаянно боролся за победу и не терял спортивный дух. Эта награда вручается на некоторых этапах European Rally Championship, начиная с ралли Азорских островов 2010. В судейскую коллегию входят Жан-Пьер Николя (менеджер по развитию ERC), представитель телеканала Eurosport Жильберт Рой, а также отец гонщика Колина МакРея Джимми МакРей. Лукьянюк единственный в мире пилот, удостоенный награды 7 раз.

· 2013 — награда Colin McRae Flat Out Trophy на этапе ERC Liepaja-Ventspils в Латвии

· 2014 — награда Colin McRae Flat Out Trophy на этапе ERC auto24 Rally Estonia

· 2015 — награда Colin McRae Flat Out Trophy на этапе ERC Janner Rally

· 2015 — награда Colin McRae Flat Out Trophy на этапе ERC auto24 Rally Estonia

· 2015 — награда Colin McRae Flat Out Trophy на этапе ERC Rally Asphalistiki Cyprus

· 2017 — награда Colin McRae Flat Out Trophy на этапе ERC Rally Rally Poland

· 2017 — награда Colin McRae Flat Out Trophy на этапе ERC Rally Rally Liepaja — Итог сезона

 Ралли Дакар 

 Зачёт внедорожников 

 Зачёт грузовиков Основная статья: Результаты команды КАМАЗ-Мастер''.

Другие ралли-марафоны

Внедорожники

Грузовики

История автоспорта на ТВ 
Советские телезрители впервые смогли увидеть гонки «Формулы-1» на своих экранах в конце 1980-х, по Второй программе Центрального телевидения. Хотя, трансляция осуществлялась только с одного этапа чемпионата мира — венгерского, да и то в урезанном до 45 минут виде. Первая программа вышла в эфир 14 августа 1986 года под названием «Международные соревнования по автоспорту» (со следующего года в программе уже чётко обозначалось, что это трансляция с чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»).

А на российском телевидении первые трансляции чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» появились в 1992 году на канале ВГТРК РТР, комментаторами были Алексей Попов, Лев Шугуров, Сергей Ческидов и Алексей Бурков. Возвращение Попова в эфир после конфликта с руководством канала произошло в 1996 году. Однако тогда же назначенный на пост председателя ВГТРК Эдуард Сагалаев решил прекратить показ трансляций из-за больших финансовых задолженностей. В июне 1997 года трансляции гонок перешли на только что появившийся телеканал «ТВ Центр», выкупив права у компании Samipa. Трансляции на ТВЦ комментировали Алексей Попов, Сергей Ческидов и Сергей Анисимов. В 2000 году после споров «Формула-1» вернулась на РТР с комментариями Алексея Попова. Трансляции на второй кнопке сначала показывались напрямую, а затем задвигались к ночи. В 2002 году в прессе появились сведения о том, что интерес к «Формуле-1» проявляют НТВ, «НТВ-Плюс», ТВС и 7ТВ, однако трансляции остались на втором канале. В 2003—2005 годах «Формула» показывалась на двух каналах сразу: на «России» в записи после часа ночи и на «Спорте» впрямую.

В 2006 году из-за дороговизны лицензии и низких рейтингов трансляции королевских гонок переходят со «Спорта» на телеканал REN-TV.

В начале 1990-х годов на канале НТВ транслировались гонки «Индикар» с комментариями основателя спортивных редакций НТВ и «НТВ-Плюс» Алексея Буркова.

Первой телепрограммой про Формулу-1 на российском телевидении была передача «Хроно» на «ТВ Центре» и РТР. В 2005 году появилась новая спортивно-аналитическая передача «Гран-при с Алексеем Поповым» на телеканале «РТР-Спорт». После перехода прав на трансляции Ф-1 в 2006 году от «РТР-Спорт» к REN-TV программа прекратила своё существование. После возвращения Ф-1 на «РТР-Спорт» в 2009 году программа была возрождена, а в 2012 году — окончательно закрыта. Некоторое время рубрика под таким же названием выходила в составе проекта «Большой спорт».

В сентябре 2009 года ВГТРК приняла решение закрыть с января 2010 года телеканал «РТР-Спорт» и взамен него создать телеканал под названием «Россия-2». Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев заявил, что «Россия-2» не будет «отказываться от трансляции социально значимых видов спорта, таких как футбол, хоккей, волейбол и баскетбол». Автоспорт вообще и Формула-1 в частности в этом перечне не был упомянут. Однако через несколько дней в начале октября главный редактор спортивного вещания холдинга Василий Кикнадзе заявил, что в 2010 году ВГТРК не намерен отказываться от трансляций Формулы-1.

За два десятилетия трансляций Формулы-1 на российском телевидении тематическое наполнение рекламных блоков значительно изменилось. В ранние годы преобладала реклама узконаправленного характера, ориентированная на довольно узкую зрительскую аудиторию. В последнее время реклама во время трансляций несильно стала отличаться от среднестатистического рекламного наполнения телеканалов.

В 2008 году на «РЕН ТВ» во время рекламных блоков продолжалась прямая трансляция на ¼ экрана. В 2009 году после возвращения на «РТР-Спорт» от этой идеи было решено отказаться, но длительность рекламных вставок значительно уменьшилась.

Трансляции гонок Формулы-1 с сезона  по  телеканал «Россия-2» показывал в отложенной трансляции. До второго рекламного блока шёл прямой эфир. После — в записи, с того момента, на котором началась реклама. Это вызвано решением московского УФАС России, согласно которому на трансляцию спортивного мероприятия не могут накладываться рекламные блоки. К концу трансляции гонки запись отстаёт от тайминга гонки примерно на 15 минут. Среди зрителей данное решение ВГТРК вызвало неоднозначную реакцию.

Количество программ об автоспорте на ТВ с сезона 2011 года резко сократилось.

В 2014 году телеканал «Спорт 1» транслировал такие соревнования, как GP2, Еврокубок Формулы-Рено 2.0, Мировая серия Рено, DTM, IndyCar. Серию DTM также транслировал канал «Авто Плюс», а IndyCar — «Viasat Sport».

См. также 
 Гран-при России
 Россия в Формуле-1
 Погоня за скоростью

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российской автомобильной федерации (РАФ)
 Профиль России на официальном статистическом сайте ФИА
 Сайт об автоспорте в СССР
 Сайт закрытого журнала «Автомотоспорт»
 Сайт «Открытые колёса»
 Сезон 2009: Российские гонщики на международной арене
 Сайт Ралли Рейды России